Francesco Maria I Della Rovere – duca di Urbino dal 1508 al 1516 e dal 1521 al 1538
Francesco Maria II Della Rovere – duca di Urbino dal 1574 al 1621 e dal 1623 al 1631
Francesco Maria Della Rovere – doge della Repubblica di Genova dal 1765 al 1767